Выборы в Сенат Пакистана были проведены 2 марта 2012 года. 54 мандата из 100 в Сенате были замещены победителями на выборах, со сроком полномочий в 6 лет.

Результаты выборов

Примечания 

Выборы в Пакистане
2012 год в Пакистане
Март 2012 года